«Поместье в Индии»  — британский исторический драматический сериал, действие которого происходит в  1795 году,   созданный Гуриндер Чадхой.  

Сериал из шести частей начал сниматься в августе 2018 года   и был впервые показан в воскресенье 23 июня 2019 года.

Сюжет 
Дели, 1795 год. Отставной военный Джон Бичем  намерен порвать со своим прошлым и начать на новом месте жизнь с чистого листа. Он становится хозяином роскошного поместья, но прибывает туда не один, но, к удивлению многих, с маленьким сынишкой, причём очевидно от смешанного брака. События становится лишь более раскалёнными, когда туда же через некоторое время прибывает матушка Джона, а затем и молодая индианка, называющая себя хозяйкой дома.

Примечания

Ссылки 
 

Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2019 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Исторические телесериалы о 1790-х годах